Bullhead (South Dakota), plaats in de Verenigde Staten.
 De internationale naam voor de Belgische film Rundskop uit 2011.